Чуракова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Чуракова, Дарья Игоревна (род. 1986) — заслуженный мастер спорта России (пляжный теннис).
 Чуракова, Елена Анатольевна (род. 1986) — российская легкоатлетка.
 Чуракова, Светлана Александровна (род. 1993) — российская волейболистка сидя.
 Чуракова, Татьяна Вячеславовна (род. 1972) — российская воднолыжница.